Zala (Hungria) — condado da Hungria
 Zala (Nambuangongo) — comuna do município de Nambuangongo, província do Bengo, Angola

Desambiguações de topônimos